Ens eller ENS kan syfta på

 Enslinje – en linje genom två i naturen urskiljbara punkter
 ENS – ett mått på icke levererad energi från engelska Energy Not Supplied, se icke levererad energi
 ENS – en del av det autonoma nervsystemet, se Enteriska nervsystemet
 ENS – en expertgrupp under Nordiska ministerrådet, se Expertgruppen Nordens språkråd
 ENS – det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet